Liang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ai-Ping Liang
 Chou-Fen Liang
 Ding Ren Liang
 Jun-Hui Liang
 Sung Yun Liang
 Xing-Cai Liang